Franco Ciani (1961), allenatore di pallacanestro
 Franco Ciani (1957-2020), musicista